Лассику́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Бриен-ле-Шато. Округ коммуны — Бар-сюр-Об.

Код INSEE коммуны — 10189.

Коммуна расположена приблизительно в 165 км к востоку от Парижа, в 60 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 35 км к северо-востоку от Труа. Стоит на реке Вуар.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 60 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 40 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 28 были экономически активными, 12 — неактивными (показатель активности — 70,0 %, в 1999 году было 71,1 %). Из 28 активных работали 24 человека (17 мужчин и 7 женщин), безработных было 4 (2 мужчины и 2 женщины). Среди 12 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 3 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об